Кокосові острови:
 Кокосові острови (Кілінг) — архіпелаг в Індійському океані, зовнішня територія Австралії.
 Кокосові острови — архіпелаг, частина округу Янгон у М'янмі.
 Кокосові острови — аеропорт на однойменному архіпелазі.

Див. також 
 Кокосовий острів